Макаревський
Історичні особи
 Макаревський Олександр Григорович, Преосвященний Феодосій (1822—1885) — 14-й єпископ Катеринославської губернії.
Сучасники
 Макаревський Іван Филимонович (* 1943) — український будівельник, Заслужений будівельник України.

Українські прізвища